Вече́рняя газе́та:

 «Вечерняя газета» — в Санкт-Петербурге в 1865—1878 годы политико-литературная газета, созданная К. В. Трубниковым.
 «Вечерняя газета» —  издававшаяся с 1904 году ежедневная политико-литературная газета, редактор В. М. Абаза.
 Вечерние газеты — изначально дополнения к утренним выпускам газет, также самостоятельные печатные издания.